Аминдивские острова (, , ) — архипелаг в Индийском океане, одна из островных групп, составляющих индийскую союзную территорию Лакшадвип.

География 
Аминдивские острова — самая северная часть, южнее расположены Лаккадивские острова, в состав архипелага входят атоллы, три рифа и четыре банки.

Аминдивы также известны рекордным количеством осадков в течение суток. 6 мая 2004 года выпало 1168 мм.

История 
Известно, что в 1498 году острова посещал Васку да Гама.

Население 
Население — 18 876 человек (2001). Наиболее населён остров Амини — 7340 жителей. Практически все жители архипелага — мусульмане, потомки арабских мореплавателей.

Ссылки 
 ISLANDS OF LAKSHADWEEP (Amini, Kavaratti, Andrott)

Острова Индии
Лакшадвип